Dobrinja je lahko:
 Dobrinja 1 (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
 Dobrinja 3 (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
 Dobrinja, Modriča (Bosna in Hercegovina)
priimek Dobrinja (priimek)